Filzlaus steht für:

 die Filzlaus (Pthirus pubis), ein Parasit des Menschen
 Die Filzlaus, ein Film von 1973
 Filzlaus (Würfelspiel), ein Würfelspiel